Marokkanische Botschaft in Deutschland steht für:

 Marokkanische Botschaft in Berlin
 Marokkanische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Marokko